Ilja je jedna ze slovanských variant rodného mužského jména Eliáš.

Jméno a jeho varianty může být tak použito jako příjmení:

 Ivari Ilja – estonský pianista
 Jože Ilija – slovinský kanoista

Ilja či Ilya může znamenat také

 planetka 2968 Ilja
 Ilja – vesnice v Bělorusku
 Ilya (hudební skupina) – britská hudební skupina
 ILYA – britský tvůrce komiksů
 Ilya Salmanzadeh – švédská zpěvačka

Odkazy

Reference

Externí odkazy